Dolny ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dolny (1929–1986), Schweizer Theaterschauspieler, Theaterpädagoge und Hörspielsprecher
 Clara Dolny (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Janusz Dolny (1927–2008), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Jozef Dolný (* 1992), slowakischer Fußballspieler
 Tadeusz Dolny (* 1958), polnischer Fußballspieler

Dolny ist Bestandteil folgender Ortsnamen:
 Brzeg Dolny, Stadt in Polen in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kazimierz Dolny, Stadt in der polnischen Woiwodschaft Lublin
 Osinów Dolny, Dorf in Polen in der Woiwodschaft Westpommern
 Dolný Kubín, Stadt in der Nordslowakei
 Okres Dolný Kubín, Verwaltungseinheit im Norden der Slowakei